Nederlandse personen:
Willem Hendrik Gispen (neurowetenschapper) (1943), neurowetenschapper, bioloog en oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht
Willem Hendrik Gispen (ontwerper) (1890-1981), ontwerper en oprichter van de fabriek voor designmeubilair Gispen
Willem Hendrik Gispen (predikant, jr.) (1871-1934), predikant (zoon van Willem Hendrik Gispen (predikant, sr.))
Willem Hendrik Gispen (predikant, sr.) (1833-1909), predikant
Willem Hendrik Gispen (theoloog) (1900-1986), theoloog, hoogleraar en oud-rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam (zoon van Willem Hendrik Gispen (predikant, jr.))